Noverca S.r.l., precedentemente Nòverca Italia S.r.l., è stata una società italiana di telecomunicazioni del Gruppo Acotel, che operava in Italia nel settore come operatore virtuale di telefonia mobile sotto rete TIM. È stata poi ceduta nel 2016 al Gruppo Telecom Italia e, fino al 2019, è stata anche detentrice dell'operatore Kena Mobile.

Storia

Nòverca Italia
Fondata nel 2008, come Nòverca Italia S.r.l., la società è nata da una collaborazione industriale avviata tra il Gruppo Acotel e il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, successivamente uscito dalla compagina nel maggio 2013.

Il nome Nòverca nasce dalla crasi tra NOVità e ricERCA. Il logo è una stilizzazione del nome Nòverca con la “o” che rappresenta un omino che telefona.

I prefissi delle SIM Nòverca, denominate Extended SIM 2.0, appartengono alla quinta decade del 350 (vale a dire 350-5). Nel periodo antecedente la conversione in Full MVNO, i prefissi rilasciati appartenevano alla settima decade del 370 (vale a dire 370-7) in quanto derivanti da quelli di cui TIM (operatore di appoggio) risulta assegnataria per i suoi MVNO di tipo ESP.

L'esordio sul mercato è avvenuto il 30 marzo 2009. L'offerta, inizialmente dedicata alla sola clientela consumer, è stata estesa da maggio 2011 anche a quella business.

La commercializzazione della SIM Nòverca è stata resa disponibile, oltreché dal sito web dell'operatore, nonché dal sito di Terrecablate e dal sito di Rabona Mobile (quest'ultima venduta con delle opzioni ad hoc), anche attraverso i punti vendita SISAL e Lottomatica tramite l'acquisto di un PIN code devoluto al suo ordine presso il sito web stesso, in mancanza di pagamento con carta di credito.

Le modalità di ricarica disponibili erano:
 da cellulare, utilizzando il codice di ricarica acquistabile presso i punti SISAL e Lottomatica Servizi;
 con i servizi di mobile banking;
 presso gli ATM delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo;
 dal sito web con carta di credito.

Il 9 gennaio 2015 Telecom Italia e Nòverca annunciano il passaggio di circa 170.000 clienti consumer attivi di Nòverca a TIM dopo la decisione di Nòverca di focalizzarsi solamente nelle attività MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator).

Dal 1º febbraio 2015, in virtù di tale accordo, tutti i clienti Nòverca sono diventati automaticamente clienti TIM, potendo tuttavia continuare a usufruire dei servizi Nòverca senza nessuna variazione fino al 7 maggio 2015. A tutti i clienti è stata data la possibilità di recarsi presso i punti vendita TIM tra il 4 febbraio 2015 e il 2 maggio 2015 per effettuare la portabilità del numero a condizioni agevolate su una nuova SIM TIM e continuare a usufruire dei servizi radiomobili a condizioni economiche pressoché invariate anche dopo la cessazione definitiva dei servizi su SIM Nòverca, ferma restando la possibilità del cliente di effettuare la portabilità verso qualsiasi altro operatore di telefonia mobile alle condizioni vigenti, o di recedere in toto e senza costi dal contratto di fornitura dei servizi radiomobili.

Nella giornata del 7 maggio 2015 Nòverca ha cessato l'erogazione dei propri servizi di comunicazione mobile e personale alla utenza consumer e business, ma ha continuato a erogare servizi di comunicazione mobile per tutti i contratti in essere e futuri con il mondo degli MVNO come fornitore di servizi MVNA e MVNE.

Noverca
Il 1º novembre 2016 Noverca S.r.l. è stata ceduta al Gruppo Telecom Italia, e il 31 ottobre 2019 viene stipulata la fusione per incorporazione di Noverca in TIM.

MVNE/MVNA 
Da settembre 2013, Nòverca è entrata nel settore degli MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator), integrando la già presente attività da MVNE (Mobile Virtual Network Enabler). In questo modo il gestore fornisce un'offerta di accesso "wholesale" a tutte le società che desiderino entrare come MVNO nel mondo delle telecomunicazioni, mettendo a loro disposizione la sua piattaforma tecnologica.

La società, oltre a proseguire le attività di MVNE/MVNA, lanciò, il 29 marzo 2017, l'operatore virtuale Kena Mobile, sfruttando la rete GSM-UMTS-LTE di TIM. Dal 1 novembre 2019, a seguito della fusione per incorporazione di Noverca in TIM, Kena Mobile è divenuto parte del Gruppo Telecom Italia.

Azionariato 
Nòverca Italia è stata liquidata. I suoi asset sono stati ceduti prima ad Acotel S.p.A. e a novembre 2016 a Telecom Italia S.p.A., cui sono state cedute le attività di MVNO, MVNA e MVNE. Da fine 2016 Telecom Italia fu l'unico socio della nuova Noverca S.r.l., dopo essere stata ricostituita come operatore telefonico.

Note

Voci correlate 
 Acotel Group
 Intesa Sanpaolo
 Kena Mobile
 Telecom Italia
 TIM (marchio)

Collegamenti esterni 
 

Telecomunicazioni in Italia
Compagnie telefoniche italiane del passato
Gruppo Intesa Sanpaolo
Gruppo Telecom Italia
Aziende della città metropolitana di Roma Capitale